Gminy w USA:
 Diamond Lake (ang. Diamond Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Diamond Lake (ang. Diamond Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln